Collier Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Collier Township (Arkansas)
 Collier Township (Pennsylvania)